Koponen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Seppo Koponen
 Timo Juhani Koponen